Responsivität steht für:
 Bereitschaft, auf Kommunikationssignale einzugehen; siehe Rapport (Psychologie)
 Ansprechbarkeit eines Organs für einen äußeren Einfluss; siehe Responsivität (Medizin)
 Bereitschaft politischer Amtsträger, auf Interessen der Bürger einzugehen; siehe Responsivität (Politik)
 Fähigkeit einer Website, auf verschiedene Bildschirmgrößen zu reagieren; siehe Responsive Webdesign

Siehe auch:
 Responsive Design, Methode in der Datenerhebung